VV VIOD (Doetinchem), een voetbalclub uit Doetinchem
 VV VIOD (Driesum), een voetbalclub uit Driesum

Zie ook:
 VIOD, een voetbalclub uit Tienhoven